Сім сестер

 Сім сестер — асоціація семи найстаріших і найпрестижніших жіночих коледжів на східному узбережжі США.
 Сім сестер — водоспад у фюльке Мере-ог-Ромсдал (Норвегія).
 Сім сестер — гора (2747 м) у Береговому хребті, в  Британській Колумбії (Канада).
 Сім сестер — назва семи найбільших нафтових компаній світу, що виникла в 1975 з виходом однойменної книги про історію нафтової індустрії: Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Chevron, Mobil, Gulf Oil та British Petroleum.
 Сім сестер — одна з назв зоряного скупчення Плеяди (Стожари).
 Сім сестер — гірський хребет на острові Альстен у Норвегії.
 Сім сестер — крейдяні скелі в Східному Сассексі (Англія).
 Сім сестер — одна з назв сталінських висоток у Москві (Росія).
 Сім сестер — фантастичний фільм норвезького режисера Томмі Віркола.

Див. також 
 Сім братів